

Доленя Вас - поселення в общині Ново Место
 Доленя Вас - поселення в общині Рибниця
 Доленя Вас - поселення в общині Железнікі
 Доленя Вас - поселення в общині Дівача
 Доленя Вас - поселення в общині Церкниця
 Доленя Вас - поселення в общині Преболд
 Доленя Вас - поселення в общині Загорє-об-Саві